Bartlberg ist der Ortsname von

 Bartlberg (Prackenbach), Ortsteil der Gemeinde Prackenbach, Landkreis Regen, Bayern
 Bartlberg (Schorndorf), Ortsteil der Gemeinde Schorndorf, Landkreis Cham, Bayern